All My Loving – canzone dei Beatles
All My Loving – EP dei Beatles
All My Loving – documentario del 1968